Зошченко може да се отнася за:
 Михаил Зошченко (художник) (1857 – 1907), руски художник
 Михаил Зошченко (1894 – 1958), руски писател